Chitrella är ett släkte av spindeldjur. Chitrella ingår i familjen spinnklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnklokrypare
Chitrella